Ерида може мати такі значення:

 Ерида (міфологія) — грецька богиня чвар та розбрату
 Ерида (карликова планета) — транснептуновий об'єкт
 718 Ерида — астероїд головного поясу